Panico (Panique) – film del 1946 diretto da Julien Duvivier
 Panique! – film per la televisione del 2009 diretto da Benoît d'Aubert
 Delfín Panique – calciatore boliviano